La pomme d'or est un symbole présent dans plusieurs mythologies.
On parle notamment de la Pomme d'or de la discorde, issu du jardin des Hespérides dans la mythologie grecque.

Elle peut désigner certains fruits réels comme
 le Coing
 la tomate
 Courge « pomme d'or »

Ce terme désigne également des prix:
 la Pomme d'or (tourisme) décernée par la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme
 la Pomme d'Or de Bratislava décernée lors de la Biennale d'illustration de Bratislava
 la Golden Apple Awards décernée par l'Hollywood Women's Press Club

The Golden Apple est une comédie musicale créée en 1954.